Glukosidáza může být:

 Glukosidáza I – enzym katalyzující odstranění terminální glukózy z N-glykanu na N-glykoproteinech
 Glukosidáza II – enzym katalyzující odstranění druhé a třetí glukózy z N-glykanu na N-glykoproteinech